Joan Roca i Casals (Vic, *1955), escriptor
 Joan Roca i Ferrer (Barcelona, 1827 - 1980), professor de piano i compositor
 Joan Roca i Fontané (Girona, *1964), cuiner
 Joan Roca i Vinent (Maó, 1747 – 1826), autor del cronicó Diari de Mahó (1776 - 1826)
 Joan Roca Sagarra, advocat